Il doppio del torneo di tennis Allianz Suisse Open Gstaad 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e Andrei Pavel che hanno battuto in finale Marco Chiudinelli e Jean-Claude Scherrer 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 František Čermák /  Leoš Friedl (semifinali)
 Maks Mirny /  Fernando Verdasco (primo turno)

 David Škoch /  Rogier Wassen (primo turno)
 Daniele Bracciali /  Julian Knowle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Allianz Suisse Open Gstaad 2006